Barrio Centro puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Argentina
 Barrio Centro, barrio de la ciudad de Córdoba.
 Barrio Centro, barrio de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
 Barrio Zona Centro, barrio de la ciudad de Caleta Olivia, en provincia de Santa Cruz.

 Colombia
 Barrio Centro, barrio del municipio del departamento del Atlántico, en la costa norte del país.

 España
 Getafe Centro, barrio de la ciudad de Getafe, en la Comunidad de Madrid.
 Barrio Centro (León), barrio de la ciudad de León.

 Uruguay
 Barrio Centro, barrio de la ciudad de Montevideo.